Mogila est un toponyme qui peut désigner :
en  (le nom étant écrit ) 
Mogila, village de l'obchtina de Kaspitchan, situé dans l'oblast de Choumen ;
Mogila, village de l'obchtina de Stara Zagora, situé dans l'oblast de Stara Zagora ;
Mogila, village de l'obchtina de Toundja, situé dans l'oblast de Yambol ;
au Kosovo
Mogillë/Mogila, village situé dans la commune (municipalité) de Viti/Vitina, district de Gjilan/Gnjilane (Kosovo) ou district de Kosovo-Pomoravlje (Serbie).
en Macédoine (le nom étant écrit ) 
Mogila, une municipalité et Mogila un village, situé en Pélagonie.